Привольная — станица в Каневском районе Краснодарского края.

Административный центр Привольненского сельского поселения.

География 
Расположена в 20 км западнее станицы Каневской, на берегу лимана Сладкого, входящего в Челбасскую группу лиманов.

Население

История 

В 1881 году казаки станицы Новомышастовской обратились с прошением к начальнику Кубанской области, чтобы он разрешил 62 семьям выселиться на свободные земли. В 1881 году был основан посёлок Привольный, в 1896 году преобразованный в станицу Привольную.

Примечания

Ссылки 
Сайт МОУ СОШ № 13 

Населённые пункты Каневского района